Fianna – wojownicy w mitologii irlandzkiej
 Fianna Fáil – irlandzka partia polityczna
 Fianna –  nazwa jednego z plemion w grze fabularnej Wilkołak: Apokalipsa